

Geografia 
 Musi – fiume dell'India
 Musi – fiume dell'Indonesia
 Musi – città dell'Uruguay
 Musi – villaggio del Botswana
 Musi – frazione di Lusevera, in provincia di Udine (Italia)
 Monti Musi – catena montuosa delle Prealpi Giulie

Musica 
 Musi – album della Cricca Dei Balordi del 2002

Persone 
 Adriano Musi (1948) – sindacalista e politico italiano
 Agostino di Musi o dei Musi, pseudonimo di Agostino Veneziano (1490 circa–1540 circa) – incisore italiano
 Angelo Musi (1918-2009) – cestista statunitense

Altro 
 Lingua musi (codice ISO 639-3 mui)
 Società dei Nove Musi

Pagine correlate 
Musy